

Componisten 
 De familie Strauss uit Wenen
 Johann Strauss sr., Johann Strauss, vader
 zijn zoons:
 Johann Strauss jr., Johann Strauss, zoon, de koning van de wals
 Eduard Strauss, 
 Josef Strauss, bovendien ook nog uitvinder en architect
 Andere componisten
 Oscar Straus
 Richard Strauss

Schrijvers 
 Botho Strauß
 Emil Strauss

Overig 
 Adolf Strauß, generaal
 David Friedrich Strauss, theoloog
 Franz Josef Strauß, politicus
 Flughafen München Franz Josef Strauß
 Joseph B. Strauss, constructeur van de Golden Gate Bridge
Leo Strauss, naar de Verenigde Staten geëmigreerd politiek filosoof
Levi Strauss, grootindustrieel en uitvinder van de spijkerbroek
 Claude Lévi-Strauss, filosoof
 Dominique Strauss-Kahn, Franse politicus.
Sigmund Strauss, fysicus